Cosmopolitan (revista), revista femenina 
 Cosmopolitan TV, canal de televisió gestionat per l'empresa Hearst Entertainment & Syndication 
 Cosmopolitan (còctel), còctel de vodka amb una mica de fruita àcida